El término micrómetro puede referirse:

 Al micrómetro: un instrumento para medidas de precisión;
 Al micrómetro: unidad de medida del sistema métrico equivalente a la millonésima parte de un metro.